Rakovice può riferirsi a diversi toponimi:

Repubblica Ceca
Rakovice, comune del distretto di Písek, in Boemia Meridionale

Slovacchia
Rakovice, comune del distretto di Piešťany, nella regione di Trnava